2 miejscowości w Polsce:
 Popielno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Ruciane-Nida
 Popielno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Budzyń